Гамарник — єврейське прізвище, що походить від слова  (гамернік), в українських діалектах гамарник — від гамарня, «металоплавильна майстерня»; ймовірно від гамер, «молот» (). Менш імовірно — від арамейської слова гмар, «навчання». Рідше зустрічається в українців.

 Гамарник Григорій Олександрович — радянський український борець, єврей за походженням, чемпіон світу 1955 року, заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер України.
 Гамарник Олександр Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гамарник Тарас Михайлович — український футболіст, півзахисник.
 Гамарник Ян Борисович — радянський державний діяч. Керівник київських більшовиків у 1917–1918 рр. Голова Київської міськради у 1921–1923 рр.
 Андреа Гамарник — аргентинський молекулярний вірусолог.

Примітки 

Прізвища